Barnes Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Knob (Kentucky)
 Barnes Knob (West Virginia)